Netchaïev ou Netchaev (masculin ; ) ou Netchaïeva, Netchaeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités, parmi lesquelles (par ordre alphabétique français) :
 Aleksandr Netchaïev (Aleksandr Nikolaïevitch Netchaïev, 1902-1986), folkloriste russe et soviétique
 Leonid Netchaïev (Leonid Alekseïevitch Netchaïev, 1939-2010), réalisateur biélorusse et soviétique
 Serge Netchaïev (Sergueï Guennadievitch Netchaïev, 1847-1882), révolutionnaire russe
 Stepan Netchaïev (Stepan Dmitrievitch Netchaïev, 1792-1860), historien, sénateur et poète russe
 Viktor Netchaïev (Viktor Petrovitch Netchaïev, 1955-), joueur de hockey russe

Netchaïeva 
 Klavdia Netchaïeva (1916-1942), aviatrice soviétique
 Marina Netchaïeva (1986-), joueuse d'échecs russe

Littérature 
 Netchaïev est de retour, roman de Jorge Semprún publié en 1987.

Cinéma 
 Netchaïev est de retour, film de Jacques Deray sorti en 1991.

Patronyme russe